Atates Corcoruni foi um nobre armênio da família Corcoruni do , ativo no reinado do imperador Maurício .

Vida 

Atates envolveu-se na revolta de , provavelmente em 595, mas submeteu-se aos bizantinos sob Heráclio, o Velho após conflitos entre os rebeldes. Foi convocado pelo imperador à Constantinopla, onde recebeu honras, títulos e presentes e foi enviado à Trácia. Em algum momento após estes eventos foi nomeado patrício, talvez após 601.

Em 601, revoltou-se novamente, sendo convocado ao palácio com 70 companheiros. Foi calorosamente acolhido e recebe presentes, sendo novamente enviado à Trácia. Porém, ao invés de seguir as ordens imperiais, desertou com seus homens e retornou à Armênia a fortaleza de Naquichevão. Foi sitado pelos bizantinos, talvez sob Narses, mas foi libertado pelos persas e tratado com honra pelo xá  . Com a morte de Maurício em 602, Atates pensou em desertar novamente para os bizantinos, mas Cosroes o encontrou e executou.

Bibliografia 

 

Armênios do século VI
Armênios do século VII
Generais de Maurício (imperador)
Rebeldes do Império Bizantino do século VI
Família Corcoruni
Pessoas executadas pelo Império Sassânida
Bizantinos de origem armênia
Patrícios do Império Bizantino do século VII
Armênios do Império Sassânida
Desertores do Império Bizantino do século VII